Eiselt ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Eiselt (* 1975), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Franz Eiselt (1905–1986), deutscher Politiker
 Hermann Eiselt (1895–1974),  deutscher Jugendstil-Graveur, siehe Brüder Eiselt
 Josef Eiselt (1912–2001), österreichischer Zoologe
 Klaus Peter Müller-Eiselt (* 1946), deutscher Jurist, Richter am Bundesfinanzhof
 Maria Eiselt, deutsche Sängerin, Bühnen- und Filmschauspielerin
 Paul Eiselt (1887–1961), deutscher Jugendstil-Graveur, siehe Brüder Eiselt